Деконструктивізм (з ) —  позначення теоретичного статусу новітніх концепцій у філософії, соціології, історії, літературознавстві тощо, так чи інакше засновані на принципі аналізу тексту, запропонованому французьким філософом Ж. Дерріда, — принципі «деконструкції», який розуміється часто як особливий, постмодерністський настрій, принципово новий спосіб філософствування. Тому термін широко використовується як синонім термінів «постструктуралізм» і «постмодернізм».

 Деконструктивізм (література)
 Деконструктивізм (мистецтво)
 Деконструктивізм (архітектура)
 Деконструктивізм (філософія)

Див. також 
 Конструктивізм (значення)